Nikolái Kuznetsov puede referirse a:

 Nikolái Dmítrievich Kuznetsov (1805-1929), pintor ruso y profesor de arte en la Academia Imperial de las Artes de San Petersburgo
 Nikolái Guerásimovich Kuznetsov (1904-1974), almirante soviético
 Nikolái Ivánovich Kuznetsov (1922-2008), militar soviético quien luchó en la Segunda Guerra Mundial
 Nikolái Ivánovich Kuznetsov (1864-1932), científico ruso.
 Nikolái Ivánovich Kuznetsov (1911-1944), agente de inteligencia soviético.
 Nikolái Alexandróvich Kuznetsov (n. 1973), ciclista ruso